Uwe Wegmann (ur. 14 stycznia 1964 w Fischen im Allgäu) – niemiecki piłkarz grający na pozycji pomocnika i napastnika, trener.

Kariera piłkarska 
Uwe Wegmann karierę piłkarską rozpoczął w juniorach TSV Fischen. Profesjonalną karierę rozpoczął w 1982 roku w FC Sonthofen. W 1985 roku przeszedł do VfL Bochum, barwach którego debiut w Bundeslidze zaliczył dnia 17 sierpnia 1985 roku w wygranym 5:3 u siebie meczu z Fortuną Düsseldorf.

W latach 1987–1989 był zawodnikiem Rot-Weiss Essen, a następnie wrócił do VfL Bochum, w którym występował do 1995 roku. Ten okres był najlepszym w karierze Wegmanna. W sezonie 1992/1993 zajął 5.miejsce w klasyfikacji strzelców (13 bramek), co jednak nie pomogło zespołowi w utrzymaniu w lidze, a w następnym sezonie z 22 golami został królem strzelców 2. Bundesligi.

W 1995 roku został zawodnikiem 1. FC Kaiserslautern, z którym w sezonie 1995/1996 zdobył Puchar Niemiec. W 1997 roku wyjechał do Szwajcarii grać w AC Lugano, w 1999 roku został zawodnikiem klubu z Liechtensteinu FC Vaduz, którego był również grającym trenerem. Z zespołem trzykrotnie z rzędu sięgnął po Puchar Liechtensteinu (2000, 2001, 2002), po czym wrócił do Niemiec reprezentować kluby z niższych lig: FC Wangen bei Olten (2002–2004) i FC Kempten, gdzie w 2007 roku zakończył piłkarską karierę.

Kariera trenerska 
Uwe Wegmann jeszcze w czasie kariery piłkarskiej rozpoczął karierę trenerską. W latach 1999–2002 był grającym trenerem klubu z Liechtensteinu FC Vaduz, z którym trzy razy z rzędu sięgnął po Puchar Liechtensteinu (2000, 2001, 2002). W latach 2004–2008 był grającym trenerem FC Kempten, a od 2008 roku jest trenerem USV Eschen/Mauren.

Statystyki

Sukcesy piłkarskie

VfL Bochum 
 Awans do Bundesligi: 1994

FC Kaiserslautern 
 Puchar Niemiec: 1996

FC Vaduz 
 Puchar Liechtensteinu: 2000, 2001, 2002

Indywidualne 
 Król strzelców 2. Bundesligi: 1994

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Profil na Fussballdaten.de 
 Profil na Worldfoorball.net 

Niemieccy piłkarze
Niemieccy trenerzy piłkarscy
Piłkarze VfL Bochum
Piłkarze Rot-Weiss Essen
Piłkarze 1. FC Kaiserslautern
Piłkarze FC Lugano
Piłkarze FC Vaduz
Trenerzy piłkarzy FC Vaduz
Urodzeni w 1964